National Hockey League 2017-18 var den 101. sæson (og den 100. sæson med spil) af ishockeyligaen National Hockey League. Siden den foregående sæson var ligaen blevet udvidet fra 30 til 31 hold, idet Vegas Golden Knights var blevet tilføjet som nyt hold. Turneringen blev indledt med et grundspil, hvor hvert hold spillede 82 kampe, hvorefter 16 hold gik videre til slutspillet om Stanley Cup.

Slutspillet om Stanley Cup blev vundet af Washington Capitals, som i Stanley Cup-finalen besejrede Vegas Golden Knights med 4-1 i kampe.

Hold 

Holdene var inddelt i to konferencer med 16 hold i øst-konferencen og 15 hold i vest-konferencen. Hver konference var yderligere inddelt i to divisioner med syv eller otte hold i hver division.

Danske spillere

Grundspil

Format 
Alle hold spillede 82 grundspilskampe (41 hjemme- og 41 udekampe). Alle holdene spillede to kampe (en hjemme- og en udekamp) mod hver af holdene i den modsatte konference, hvilket gav 32 kampe for holdene i vest-konferencen og 30 kampe for holdene i øst-konferencen. I øst-konferencen spillede holdene derudover:
 Fire kampe (to hjemme- og to udekampe) mod hvert af de øvrige syv hold i holdets egen division (28 kampe i alt).
 Tre kampe mod hvert af de otte hold i den anden division i samme konference (24 kampe i alt).
I vest-konferencen spillede holdene:
 Fire eller fem kampe mod hvert af de øvrige seks eller syv andre hold i holdets egen division (26 eller 29 kampe i alt).
 Tre eller fire kampe mod hvert af de syv eller otte hold i den anden division i samme konference (21 eller 24 kampe i alt).
Alle hold havde en kamppause på fem dage i løbet af januar måned.

De tre bedste hold i hver division gik videre til slutspillet om Stanley Cup. Derudover gik de to bedste hold i hver konference, der var placeret uden for top 3 i deres respektive division, videre til slutspillet på et wildcard.

Kampe i udlandet 

De to grundspilskampe mellem Colorado Avalanche og Ottawa Senators blev den 10. og 11. november 2017 afviklet i Globen i Stockholm under navnet SAP NHL Global Series.

Udendørskampe 

Tre af grundspilskampene blev spillet udendørs:
 NHL 100 Classic blev spillet den 16. december 2017 på TD Place Stadium i Lansdowne Park, Ottawa, hvor Ottawa Senators besejrede Montreal Canadiens med 3-0.
 NHL Winter Classic blev afviklet den 1. januar 2018 på Citi Field i Flushing, New York City, hvor New York Rangers vandt over Buffalo Sabres med 3-2 OT.
 En Stadium Series-kamp blev spillet den 3. marts 2018 på Navy-Marine Corps Memorial Stadium i Annapolis, Maryland, hvor Washington Capitals slog Toronto Maple Leafs med 5-2.

All-star-kamp 

Den 63. NHL all star-kamp blev afholdt i Amalie Arena i Tampa, Florida den 28. januar 2018, hvor Pacific All-Stars i finalen besejrede Atlantic All-Stars med 5-2.

Udsat kamp 

Kampen mellem Boston Bruins og Florida Panthers, der var planlagt afviklet den 4. januar 2018 i Boston blev udskudt på grund af en snestorm. Kampen blev genprogramsat den 8. april 2018, dagen efter at grundspillet oprindeligt skulle have været afsluttet.

Østkonferencen

Metropolitan Division

Atlantic Division

Vestkonferencen

Central Division

Pacific Division

Slutspil

Hold og seedninger

Første runde 

Østkonferencen

Vestkonferencen

Anden runde 

Østkonferencen

Vestkonferencen

Konferencefinaler 

Østkonferencen

Vestkonferencen

Stanley Cup-finale

Kilder / eksterne henvisninger 
National Hockey League

Noter 

NHL-sæsoner
Ishockey i 2017
Ishockey i 2018